Дискографія канадсько-португальської співачки Неллі Фуртаду складається з чотирьох студійних альбомів, двадцяти двох синглів, двох компіляцій, одного концертного альбому, трьох EP та двадцяти відеокліпів.

Альбоми

Студійні альбоми

Компіляції

EP

Сингли

З іншими виконавцями

Промо-сингли

Відеографія

Відеокліпи

Відеоальбоми 
Loose Mini DVD
 DVD відеокліпів
 Випущено: серпнь 2007
 Формат: DVD

Концертні альбоми 
Loose: The Concert
 Перший концертний DVD
 Випушено: листопад 2007
 Формат: DVD

Примітки 

Фуртаду Неллі
Неллі Фуртаду